Brunet je priimek več oseb:
 Franc Brunet, slovenski učitelj
 Pierre Brunet, več oseb
 Robert Brunet, francoski dirkač
 Roberta Brunet, italijanska atletinja